Caraway Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Caraway Lake (Florida)
 Caraway Lake (Louisiana)
 Caraway Lake (Minnesota)